

Presentación previa 
Por ser un torneo nuevo no tiene campeón defensor.

Thomas Fabbiano derrotó en la final a Matteo Berrettini.

Cabezas de serie 

  Yūichi Sugita (Primera ronda)
  Lee Duck-hee (Cuartos de final)
  Luca Vanni (Primera ronda)
  Blaž Kavčič (Segunda ronda)

<ol start=5>
  Maximilian Marterer ''(Semifinales)
 ''' Thomas Fabbiano (Campeón)
  Uladzimir Ignatik ''(Cuartos de final)
  Enrique López-Pérez ''(Primera ronda)

Cuadro

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Guangzhou 2017